Tracy bezeichnet

Orte in Kanada:
 Tracy, heute Teil von Sorel-Tracy

in den Vereinigten Staaten:
 Tracy (Connecticut)
 Tracy (Indiana)
 Tracy (Iowa)
 Tracy (Kalifornien)
 Tracy (Kentucky)
 Tracy (Minnesota)
 Tracy (Missouri)
 Tracy (Montana)
 Tracy (New Jersey)
 Tracy (Oregon)
 Tracy (Pennsylvania)
 Tracy (Texas)
 Tracy (Washington)
 Tracy (Wyoming)
 Tracy City (Tennessee)
 Tracy Corner (Massachusetts)
 Tracy Creek (New York)

in Frankreich:
 Tracy-Bocage, Département Calvados
 Tracy-sur-Loire, Département Nièvre
 Tracy-sur-Mer, Département Calvados
 Tracy-le-Mont, Département Oise
 Tracy-le-Val, Département Oise

Personen:
 Tracy (Vorname) – dort auch zu Wortherkunft als Ortsname und Namensträgern

 Albert H. Tracy (1793–1859), US-amerikanischer Politiker
 Andrew Tracy (1797–1868), US-amerikanischer Politiker
 Antoine Louis Claude Destutt de Tracy (1754–1836), französischer Philosoph
 Benjamin F. Tracy (1830–1915), US-amerikanischer Armeegeneral und Politiker
 Brian Tracy (* 1944), US-amerikanischer Sachbuch-Autor
 C. Richard Tracy (* 1943), US-amerikanischer Biologie und Ökologe
 Craig Tracy (* 1945), US-amerikanischer theoretischer Physiker und Mathematiker
 David Tracy (* 1939), US-amerikanischer katholischer Theologe
 Henry Wells Tracy (1807–1886), US-amerikanischer Politiker
 Jack Tracy (1926–2010), US-amerikanischer Musikredakteur, Autor und Musikproduzent
 Joe Tracy (1873–1959), US-amerikanischer Autmobobilrennfahrer
 John Tracy (1783–1864), US-amerikanischer Rechtsanwalt, Richter und Vizegouverneur von New York
 Joseph T. Tracy (1865–1952), US-amerikanischer Politiker
 Keegan Connor Tracy (* 1971), kanadische Schauspielerin
 Lee Tracy (1898–1968), US-amerikanischer Schauspieler
 Louis Tracy (1863–1928), britischer Journalist und Schriftsteller
 Louise Treadwell Tracy (1896–1983), US-amerikanische Schauspielerin, Gründerin der John-Tracy-Klinik
 Marcus Tracy (* 1986), US-amerikanischer Fußballspieler
 Paul Tracy (* 1968), kanadischer Rennfahrer
 Peter Tracy (* 1955), neuseeländischer Stabhochspringer
 Phineas L. Tracy (1786–1876), US-amerikanischer Politiker
 Robert Tracy (1955–2007), US-amerikanischer Tänzer und Autor
 Roger W. Tracy (1903–1964), US-amerikanischer Politiker
 Rosemarie Tracy (* 1949), deutsche Anglistin und Linguistin
 Samuel Mills Tracy (1847–1920), US-amerikanischer Botaniker
 Sheila Tracy (1934–2014), britische Radiomoderatorin, Musikerin und -sängerin
 Spencer Tracy (1900–1967), US-amerikanischer Schauspieler
 Steve Tracy (1952–1986), eigentlich Steve Crumrine, US-amerikanischer Schauspieler
 Uri Tracy (1764–1838), US-amerikanischer Politiker
 Uriah Tracy (1755–1807), US-amerikanischer Politiker
 William Tracy (1917–1967), amerikanischer Filmschauspieler
 William de Tracy (oder Guillaume de Tracy), Mörder von Thomas Becket

fiktive Personen:
 Dick Tracy, fiktiver Detektiv (Comic)
 P. J. Tracy, Pseudonym eines Autorenduos

Sonstiges:
 Zyklon Tracy, ein tropischer Wirbelsturm, der die australische Stadt Darwin Weihnachten 1974 verwüstete
 Tracy Arm, ein Fjord in Alaska
 Tracy-Gletscher, Gletscher im Wilkesland, Antarktika
 Tracy Point, Landspitze von Beall Island, Windmill-Inseln, Antarktis
 P. J. Tracy Limited, ehemaliges irisches Montagewerk für Automobile

Siehe auch:
 Tracey
 Treacy